Le terme de neuromyotonie est utilisé pour désigner :
 les contractions musculaires toniques, involontaires et douloureuses notamment après radiothérapie ou due à un produit neuromyotoxique (Chloroquine par exemple) .
 la chorée fibrillaire de Morvan ou syndrome de Morvan, une maladie neuro-musculaire auto-immune rare.

Notes et références